Sezon 2005/06 2. Fußball-Bundesligi - 32. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2005/06 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 VfL Bochum, Alemannia Aachen i Energie Cottbus awansowały do Bundesligi 2006/07.
 Sportfreunde Siegen, LR Ahlen, 1. FC Saarbrücken i Dynamo Dresden spadły do Regionalligi 2006/07.

Zobacz też 
 Bundesliga 2005/06
 Regionalliga 2005/06
 Oberliga 2005/06

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w Niemczech
2006 w Niemczech